Château de Saint-Aubin-sur-Loire à Saint-Aubin-sur-Loire (Saône-et-Loire)
 Château de Saint-Aubin-sur-Mer à Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime)
 Château de Saint-Aubin-du-Cormier à Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine)
 Château de Saint-Aubin à Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure).

Voir aussi 
 Château Saint-Aubin, domaine viticole en Gironde
 Château de La Ferté-Saint-Aubin à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret).

Saint-Aubin